Открытый чемпионат Германии 2011 — 105-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2011 году турнир прошёл с 18 по 24 июля. Соревнование продолжало европейскую летнюю серию грунтовых турниров, расположившуюся в календаре между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Андрей Голубев
 в парном разряде —  Марк Лопес и  Давид Марреро

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном турнире был Гаэль Монфис (тогдашняя седьмая ракетка мира). Француз уверенно провёл стартовые матчи, но уже в четвертьфинале не смог справиться с соотечественником Жилем Симоном. Тот, впрочем, не ограничился этим выигрышем и переиграв следом ещё двух теннисистов, посеянных выше него, завоевал титул. В финальном матче Жиль в решающей партии переиграл четвёртого сеянного Николаса Альмагро; выигранный титул стал самым статусным в одиночной карьере француза: его предыдущие восемь титулов пришлись на соревнования базовой категории основного тура ассоциации; для Альмагро финальное поражение также стало знаковым — предыдущие три титульных матча на этом уровне он проиграл одному и тому же теннисисту: соотечественнику Давиду Ферреру.

Парный титул достался австрийской команде Оливер Марах / Александр Пейя: Оливер выиграл на гамбургских кортах свой десятый титул, а Александр, постепенно всё более раскрывавшийся как парный специалист, завоевал здесь свой первый титул. В титульном матче соперниками Мараха и Пейи был дуэт Филип Полашек / Франтишек Чермак. Пейя до гамбургского финала пять раз уступал в финальных матчах на подобном уровне. Трио прошлогодних чемпионов синхронно уступило уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Жиль Симон обыграл  Николасу Альмагро со счётом 6-4, 4-6, 6-4.
 Симон выигрывает 2-й титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Альмагро уступает свой 2-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А. Маннарино
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= А. Рамос
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Р. Штепанек
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= А. Бек
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=62
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Я. Ниеминен
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С. Хиральдо
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С. Стаховский
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М. Гонсалес
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Г. Монфис
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= А. Рамос
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Р. Штепанек
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=13
| RD2-team04= А. Сеппи
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=10
| RD2-team05= А. Долгополов
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Я. Ниеминен
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=6| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С. Стаховский
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Ж. Симон
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Г. Монфис
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Р. Штепанек
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Я. Ниеминен
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Ж. Симон
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Г. Монфис
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=0
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Ж. Симон
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=6}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Парный турнир 
 Оливер Марах /  Александр Пейя''' обыграли  Филипа Полашека /  Франтишека Чермака со счётом 6-4, 6-1.
 Марах выигрывает 2-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пейя выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии

 Мировой тур ATP 2011 года
 Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 

Германия
Теннис
Июль 2011 года
2011